Assu peut faire référence à :

Patronyme 

 Sonny Assu (né en 1975), artiste visuel contemporain Ligwilda'xw Kwakwaka'wakw.

Toponymes 

 Assu (Rio Grande do Norte), une municipalité du Brésil ;
, une montagne d'Érythrée.

Autres 
, le septième mois du calendrier Nanakshahi ;
 ASSU, Ambulance de secours et de soins d'urgence.